Тепетитла има више значења:

 Тепетитла, Тлакоспан (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тепетитла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетитла (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику